Прогресивна партия може да се отнася за:
 Меланезийска прогресивна партия (Вануату)
 Германска прогресивна партия
 Прогресивна партия (Исландия)
 Сръбска прогресивна партия
 Чадска прогресивна партия

Вижте също 
 Демократическа прогресивна партия (в Тайван)
 Обединена народно-прогресивна партия (в България)
 Прогресивна народна партия (в Германия)
 Прогресивнолиберална партия (в България)